Антуа́н Кур де Жебеле́н (; около 1719 или в 1725 — 10 мая 1784) — французский учёный, писавший о проблемах гуманитарных и естественных наук, масон, оккультист, астролог; сын Антуана Кура.

Сочинения 
Основал «Bureau de correspondance» для французских протестантов. Написал «Lettres toulousaines» (Эдинбург, 1763; по поводу процесса Каласа); «Devoirs du prince ef du citoyen» (П., 1789) и др.
Известен как автор книги «Первобытный мир» («Le Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne» (П. 1773—1784), посвящённой религиозным символам. Отдельная глава была отведена исследованию карт таро. Не подтвердившееся впоследствии утверждение автора о том, что Таро восходят к египетской традиции, послужило началу развития оккультного Таро.

Другие работы 
 Les Toulousaines ou lettres historiques et apologétiques en faveur de la religion réformée et de divers protestants condamnés dans ces derniers temps par le parlement de Toulouse, 1763. Il s’agit d’un mémoire sur les Affaire Calas et Affaire Sirven.
 Le Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne considéré dans son génie allégorique et dans les allégories auxquelles conduisit ce génie, 1773—1782, 9 vol. (nouvelle édition en 1786)
 vol. I : «Plan général, allégories orientales»
 vol. II : «Grammaire universelle et comparative»
 vol. III : «Origine du langage et de l'écriture»
 vol. IV : «Histoire civile, religieuse et allégorique du calendrier». Illustré par A. Remanet : XVIIIe-XIXe : 1773—1782, Paris, éditeur : chez les auteurs. Edition 1973.
 vol. V : «Dictionnaire étymologique de la langue française»
 vol. VI et VII : «Dictionnaire étymologique de la langue latine»
 vol. VIII : «L’histoire, le blason, les monnaies, les jeux». Traite en partie le jeu du Tarot divinatoire
 vol. IX : "«Dictionnaire étymologique de la langue grecque», Gallica
 Histoire naturelle de la Parole, ou grammaire universelle à l’usage des jeunes gens, Paris, 1776, in-8°; 2e édit, avec une préface et des notes de Jean-Denis Lanjuinais, Paris, 1816, in-8°, 3 pl. Résumé du IIe vol. du Monde primitif;
 Dictionnaire étymologique et raisonné des racines latines, à l’usage des jeunes gens, Paris, 1780, in-8° : abrégé des VI e et VII e volumes du Monde primitif.
 Lettre sur le Magnétisme animal, Paris, 1783, in-4°, 47 p. (2e édit., avec un supplément, Paris, 1784, in-4°, 48 p. Ayant trouvé, vers la fin de sa vie, quelque soulagement aux maux dont il souffrait dans les pratiques du magnétisme animal, il en fit une apologie, qui fit grand bruit.
 Devoirs du prince et du citoyen, posthume, 1789.

переводы на русский 
Начало оккультного Таро. Кур де Жебелен и граф де Мелле (1781) / Пер. и коммент. Андрей Костенко. — Киев: Издательство Руслана Халикова, 2020. — 164 с.

Масонство 
Антуан Кур де Жебелен входил в масонскую ложу «Девять сестёр» и был дружен с основателем США Бенджамином Франклином, который также был членом этой же ложи.

Примечания

Литература 
 
 Ferdinand Hoefer, Nouvelle Biographie générale, t. 12, Paris, Firmin-Didot, 1857, 217-9.
 Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1855, 538.
 Robert Darnton, La Fin des Lumières, Paris, Perrin, 1984.

Ссылки 

 Court de Gébelin et le Tarot
 Court de Gébelin et le martinisme
 Musée virtuel du protestantisme français : Antoine Court de Gébelin (1724 ou 1728—1784)

Персоналии:Франция
Мартинисты
Масоны ВВФ
Тарологи
Оккультисты